Тереховский сельсовет (белор. Церахоўскi сельсавет) — административная единица в Добрушском районе Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр — городской посёлок Тереховка.

История 
16 декабря 2009 года в состав сельсовета включены населённые пункты Красный Алёс и Васильевка, входившие в состав упразднённого Васильевского сельсовета.

В 2011 году к посёлку Тереховка присоединена деревня Тереховка.

12 декабря 2013 года в границах территорий, относящихся к тереховским поселковому Совету депутатов и поселковому исполнительному комитету Добрушского района, образован Тереховский сельсовет. В его состав включены территории населённых пунктов: городской посёлок Тереховка, агрогородок Васильевка, деревня Нивки, посёлки Высокий Хутор, Грушевка, Красный Алёс, Криничный, Прудовка.

Состав 
Тереховский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Васильевка — агрогородок
 Высокий Хутор — посёлок
 Грушевка — посёлок
 Красный Алёс — посёлок
 Криничный — посёлок
 Нивки — деревня
 Прудовка — посёлок
 Тереховка — городской посёлок
Упразднённые населённые пункты: 

 Тереховка — деревня

Примечания

Ссылки 
 Тереховский сельский исполнительный комитет
Добрушский райисполком

Сельсоветы Добрушского района